Guru Ram Das, quart guru del sikhisme
 GRD també és el codi ISO 4217 de la dracma, antiga moneda de Grècia